Чемпионат Казахстана по баскетболу 2015/2016 — является 13-м сезоном Национальной лиги национальной федерации баскетбола Казахстана. Отстаивать свой титул 4-й раз (четыре подряд) будет чемпион Казахстана 2014/2015 «Астана».

Предварительный этап

Участники

Регулярный чемпионат

Результаты игр

Турнирная таблица

Плей-офф 
В стадии плей-офф принимают участие 4 лучших команд Национальной лиги.

 Полуфинал
 Барсы — Капшагай — 3-0 (80:75, 91:88, 91:60)
 Астана — Каспий — 3-0 (75:73, 78:70, 83:71)
 Матч за 3-е место
 Капшагай — Каспий — 3-2 (73:86, 82:90 (от), 69:67, 103:102 (от), 82:77)

ФИНАЛ

Итоговое положение

Символическая пятёрка турнира 
 Лучший тяжелый форвард -  Антон Быков (Капшагай)
 Лучший легкий форвард -  Патрик Калатес (Астана) 
 Лучший атакующий защитник -  Райан Кук (Барсы)
 Лучший центровой -  Михаил Евстигнеев (Барсы)
 Лучший защитник -  Азим Ягодкин (Каспий)

См. также 
 Чемпионат Казахстана по баскетболу среди женщин 2015/2016

Примечания

Ссылки 
 
 

2015 год в баскетболе
2016 год в баскетболе
2015/2016